Schneeburg bezeichnet
 Schneeburg von Kemi in Finnland, eine Behausung aus Schnee
 Georg Spiegelfeld-Schneeburg (* 1957), österreichischer Bundesrat (ÖVP)
 Schneeburg (Adelsgeschlecht), Tiroler Adelsgeschlecht

Schneeburg bezeichnet mehrere Burgen und Schlösser in Deutschland und Österreich
 Ruine Schneeburg (Ebringen), Burg auf dem Schönberg bei Ebringen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schneeburg (Welden), Ringwall bei Welden, Landkreis Augsburg, Bayern
 Wilde Schneeburg, ehemalige Burg bei Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Bürgerhaus Schneeburg in Hall in Tirol
 Ansitz Schneeburg in Mils bei Hall, Tirol